Svennung ist der Familienname der folgenden Personen:
 Anna Malvina Svennung (* 1984), schwedische Ruderin
 Josef Svennung (1895–1985), schwedischer Klassischer Philologe, Sprachwissenschaftler und Skandinavist